Csomó (nodus) a bőrgyógyászatban
 Csomó, sebesség-mértékegység
 Csomó Kötél kikötésének egy módja
 Csomó(pont) Csillagászati fogalom: a pálya és a vonatkoztatási sík metszéspontjai